VI Средиземноморские игры проводились в Измире с 6 по 17 октября 1971 года. Соревнования проходили по 18 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 6 октября 1971 года в Измире. Игры открыл президент Турции Джевдет Сунай.

В играх приняли участие 1362 спортсменов — 1235 мужчин и 127 женщин из 15 стран.

В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 119 медалей, из которых 51 золотых, 38 серебряных и 30 бронзовых.

Медальный зачёт 
Из 15 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 12 государств.

Ссылки 
 VI Средиземноморские игры

1967
Средиземноморские игры
Международные спортивные соревнования в Измире
Октябрь 1971 года